Duša est un toponyme qui peut désigner :
Duša, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Duša, un village de Slovaquie.